Капит је насеље у Србији у општини Медвеђа у Јабланичком округу. Према попису из 2011. био је 41 становник (према попису из 2002. било је 253 становника).

Демографија 
У насељу Капит живи 185 пунолетних становника, а просечна старост становништва износи 36,1 година (35,0 код мушкараца и 37,4 код жена). У насељу има 64 домаћинства, а просечан број чланова по домаћинству је 3,95.

Ово насеље је великим делом насељено Албанцима (према попису из 2002. године), а у последња три пописа, примећен је пад у броју становника.

Референце

Спољашње везе 

 Мапе, аеродроми и временска ситуација локација (-{Fallingrain}-)
 Сателитска мапа (-{Wikimapia}-)
 Гугл сателитска мапа (-{Maplandia}-)
 План насеља на мапи (-{Mapquest}-)

Општина Медвеђа
Насељена места у Јабланичком управном округу
Википројект географија/Насеља у Србији